Delarive est un patronyme porté notamment par :
 Agnès Delarive, scénariste et réalisatrice française de télévision, sœur de Philippe ;
 Mathieu Delarive (né en 1975), acteur et producteur français.
 Sébastien Delarive (né en 1969) cadre supérieur, cavalier, marin et motard
 Patrick Delarive (né en 1962), homme d’affaires et leader d’opinion suisse
 Leila Delarive (née en 1977), Avocate, CEO www.amplify.ooo & Présidente de Empowerment Foundation

Voir aussi
 Pierre-Louis de La Rive (1753-1818), dessinateur et peintre suisse.
 Auguste de la Rive (1801-1873), physicien expérimental et personnalité politique suisse.
 François Jules Pictet de La Rive (1809-1872), zoologiste et un paléontologue suisse.
 Abel Clarin de La Rive (1855-1914), historien et journaliste français.